Август Белохлавек (; 10 января 1873, Вена  - 2 января 1937, Вена) - австрийский архитектор.

Биография 
После окончания Государственной торговой школы и Технического университета Белоглавек работал во время учебы в Академии художеств (1898-1901 гг. у Виктора Лунца). В течение нескольких следующих лет стал соратником Карла Стефана  и с 1901 года стал заниматься художественным оформлением различных венских зданий (1, Rotenturmstrasse 29, 1902; 5, Nikolsdorfer Gasse 31; 6, Gumpendorfer Strasse 10-12, Königsklosterhof); Он спроектировал также следующие здания (3, Ungargasse 24, 1912; 4, Mayerhofgasse 1, 1906; 6, Otto-Bauer-Gasse 1, "Meissner-Hof" для Фердинанда Мейснера, 1903; 7, Kaiserstraße 77, 1909; 7, Westbahnstraße 27-29, «Schottenfelder Hof», 1908; 10, Neusetzgasse 7-9, 1911).

Его студия находилась на Шмальцхофгассе 14 в шестом районе.

Литература 
 Фридрих Ахляйтнер: австрийская архитектура в 20 веке. Руководство. Том 3/1: Вена. 1.-12. Округ. Зальцбург: Residenz-Verlag 1990, регистр.
 Герман Клеменс Козель: лексика немецко-австрийских художников и писателей. Том 1: Биографии венских художников и писателей. Вена: Verlag der Gesellschaft für Graphische Industrie 1902
 Рудольф Шмидт: лексика австрийского художника. С самого начала и до настоящего времени. Вена: Туш 1974-1980 гг.
 Ганс Титце: Памятники города Вены (XI. - XXI. Округ). Вена: Schroll 1908 (Österreichische Kunsttopographie, 2), стр. 167, 321

Архитекторы модерна